El Torneig d'Umag 2012, oficialment conegut com a Vegeta Croatia Open Umag 2011, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 15 de juliol de 2012 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

El tennista croat Marin Čilić va guanyar el seu segon títol de la temporada i va esdevenir el primer tennista local en guanyar el torneig des de 1990. El barceloní Marcel Granollers va disputar les finals individual i dobles però fou derrotat en ambdues.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012